Несколько родов с такой фамилией:

 Друцкие-Соколинские
 Конопли-Соколинские